уезд расположен в префектуре Хиросима, Япония.

По оценкам на 1 апреля 2017 года, население составляет 116,549 человек, площадь 73.65 км², плотность 1,580 человек / км².

Посёлки и сёла 
 Футю
 Кайта
 Кумано
 Сака

Уезды префектуры Хиросима